Shield steht für:

 Originaltitel des Romans Der Unangreifbare von Poul Anderson
 The Shield – Gesetz der Gewalt, eine US-amerikanische Krimiserie
 Shield Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Shield  ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Shield, kanadischer Schauspieler
 Leroy Shield (1893–1962), US-amerikanischer Komponist
 Mark Shield (* 1973), ein australischer Fußballschiedsrichter
 William Shield (1748–1829), englischer Komponist

SHIELD steht für:

 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., eine US-amerikanische Fernsehserie
 S.H.I.E.L.D., eine fiktionale Organisation aus dem Marvel-Universum

Siehe auch:
 Shields

Abkürzung